El término lombarda puede referirse a:

Brassica oleracea, planta comestible de la familia del repollo, de color morado azulado.
Antiguo cañón de gran tamaño y calibre. Véase bombarda (arma).
Versales lombardas, letras góticas usadas principalmente como letras capitulares.
 Lombarda (trovadora)